Abrar Alvi (1927-2009), acteur indien ;
 Arif Alvi (1949-), dentiste et homme politique pakistanais ;
 Moniza Alvi (1954-), écrivaine anglo-pakistanaise ;
 Zahid Qurban Alvi (1941-), homme politique pakistanais.